est une expression anglaise signifiant « langage corporel ». Elle peut faire référence à :

Psychologie 
 Communication non verbale

Cinéma 

 , film néerlandais de Jeffrey Elmont sorti en 2011.

Télévision 

 , téléfilm américain d'Arthur Allan Seidelman diffusé en 1992 ;

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur Showtime.

Musique 

 , groupe américain formé en 2008.

Album 

 , album de Boney James sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Kylie Minogue sorti le .

Chanson 

 , chanson de Jesse McCartney présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kid Ink présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Queen présente sur l'album Hot Space sorti le .

Voir aussi